Stančići je lahko:
 Stančići, Bjelovar (Hrvaška)
 Stančići, Čačak (Srbija)